I miserabili (Les Misérables) – romanzo di Victor Hugo

Film
Les Miserables (Part I) – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Les Misérables – film del 1917 diretto da Frank Lloyd
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Henri Fescourt (1925)
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Raymond Bernard (1934)
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Lewis Milestone (1952)
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Jean-Paul Le Chanois (1958)
I miserabili (Les Misérables) – film per la televisione diretto da Glenn Jordan (1978)
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Robert Hossein (1982)
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Claude Lelouch (1995)
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Bille August (1998)
Les Misérables – film diretto da Tom Hooper (2012)
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Ladj Ly (2019)

Fiction televisive
I miserabili (Les Misérables) – serie animata del 1992
I miserabili (Les Misérables) – miniserie televisiva diretta da Marcel Bluwal (1972)
I miserabili (Les Misérables) – miniserie televisiva diretta da Josée Dayan (2000)
I miserabili (Les Misérables)  – miniserie televisiva diretta da Tom Shankland (2018)

Musical
Les Misérables – musical di Claude-Michel Schönberg e Alain Boublil (1980)